Ро́берт Дж. Кэ́мпбелл (; ) — канадский кёрлингист.

Достижения 
 : золото (1989, ).
 : золото (2011).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу